El Torneig de Courmayeur 2021, oficialment conegut com a Courmayeur Ladies Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany als WTA 250 del circuit WTA femení. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 25 i el 31 d'octubre de 2021 al Courmayeur Sport Center de Courmayeur, Itàlia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Competicions tennístiques a Itàlia
Vall d'Aosta
WTA Tour 2021